Вале́рио (Valerio) — фамилия:
 Валерио, Альберто (род. 1985) — бразильский автогонщик
 Валерио, Магдалена (род. 1959) — испанский юрист, министр труда Испании